Le désenchantement peut faire référence à :
 en français, le désenchantement du monde est un concept qui se rapporte à un processus de recul du recours à des croyances religieuses ou magiques comme mode d’explication des phénomènes en occident.
 descântec en roumain se traduit mot-à-mot par désenchantement, une sorte de désenvoûtement. Ce sont des formules magiques en vers accompagnées de certains gestes qui ont le pouvoir de guérison des effets néfastes des "farmecs" (du latin pharmacum), qui sont des sortes de sorcelleries magiques ou charmes surnaturels envoûtants. Il y a aussi "deochi", une sorte de mauvais œil en traduction, qui signifie la puissance magique de rendre malade une personne par un regard jaloux et envieux (invidios en roumain) - plus proche de l'envoûtement que le simple enchantement (farmec).